O Cemitério Parque Jardim Celestial é um cemitério brasileiro que está localizado em Gravataí, no estado do Rio Grande do Sul, junto a áreas de mata nativa. É o cemitério com maior quantidade de jazigos do estado.

Possui uma área de 20,53 hectares, onde existem várias capelas, sendo uma delas ecumênica, que é utilizada para prática de cultos.

A sede administrativa e as capelas não ficam na entrada do cemitério, ficam na parte interna do terreno, que fica próximo do morro Itacolomi, onde se pode apreciar as mais belas paisagens da região.

O projeto arquitetônico foi inspirado nos mais modernos cemitérios estadunidense e canadenses, sendo o único do Rio Grande do Sul que tem elevador para efetuar os sepultamentos.

Priorizando a preservação da natureza, manteve no entorno os arroios e as matas nativas.

Ligações externas 
 Site oficial do Cemitério Parque Jardim Celestial

Jardim Celestial
Gravataí